Хамбантота:

 Хамбантота — город в Шри-Ланке.
 Хамбантота — округ на Шри-Ланке.